McIntosh kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles McIntosh
 John S. McIntosh
 Terry T. McIntosh
 William Carmichael McIntosh (1838-1931)

Robotskapade auktorsförkortningar